Jakuzzi steht für:
 Whirlpool (Becken), alternative Bezeichnung
 Jacuzzi, US-amerikanischer Hersteller von Sanitärtechnikanlagen
 Jakuzi, türkische Band